Der Name Conitz steht für:

 den deutschen Namen der Stadt Chojnice in der Woiwodschaft Pommern

 Gerda Conitz (1901–1982), deutsche Keramik-Designerin